Stor-Korstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Korstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Korstjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (9,13 ha)

Se även
Korstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn